Fritz může být:

 Fritz (jméno) – mužské křestní jméno, zkrácené jméno Fridrich

příjmení
 Clemens Fritz (1980) – německý fotbalista
 Gejza Fritz (1880–1957) – československý politik, meziválečný poslanec a senátor Hlinkovy ludové strany
 Henning Fritz (* 1974) – německý házenkář
 Johann Michael Fritz (* 1936) - německý historik umění
 Josef Fritz – československý státní úředník a politik, r. 1938 ministr unifikací
 Leopold Fritz (1813–1895) – český lékař a politik z Jihlavska, poslanec zemského sněmu
 Otto Fritz (1865–1915) – českoněmecký politik z Karlových Varů, poslanec zemského sněmu
 Samuel Fritz (1654–1725) – jezuitský misionář, cestovatel a kartograf
 Taylor Fritz (* 1997) – americký profesionální tenista
 Thaulow Frits (1847–1906) – norský naturalistický malíř zaměřující se především na krajinomalbu, motivy tekoucí vody a sněhu

jiný význam
 Fritz X – německá protilodní řízená střela
 Šachový program Fritz
 Fritz – přezdívka búrského dobrodruha Duquesna

jméno
 Fritz Hilpert (* 1956)- německý hudebník, člen kapely Kraftwerk

podobná příjmení
 Fric
 Fritsch